Phi Hydrae pode se referir a:
Phi1 Hydrae
Phi2 Hydrae
Phi3 Hydrae